Мисс Интернешнл 1987 () — 27-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 13 сентября 1987 года в Токио (Япония), который выиграла Лаури Тамара Симпсон Ривера из Пуэрто-Рико.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Россана Раньер
  — Ванесса Линн Гибсон (Universe 88)
  — Кристина Зебестьен (Universe 87)
  — Муриэль Яне Георгес Ренс
  — Гоульдин Балькасар
  — Фернанда Кампуш Суареш
  — Дебби Анн Пирман
  — Джули Кристин МакДональд
  — Мишель Бетанкур Вергара
  — Александра Эухения Мартинес Фуэнтес (World 87)
  — Зельма Хессельман  (World 87)
  — Ниина Катариина Кярккяйнен 
  — Жоель Анник Рамиед
  — Дагмар Шульц (World 86 & Universe 87)
  — Пегги Танопулу
  — Херальдин Дидаско Гуматаотао
  — Анжелика Йоханна Герарда Кремерс (SF World 87)
  — Дарлен Жаклин Сикаффи Повери
  — Лам Винг-Хан
  — Магнеа Ловиса Магнусдоттир (3rd RU Europe 88)
  — Эрика Мария де Соуза
  — Барбара Анн Курран (SF World 89; Universe 90)
  — Офир Алони
  — Луиза Ригамонти
  — Дениза Жозефина Томпсон
  — Яйори Морита

  — Чанг Ва-сун
  — Клодин Аттен (World 87)
  — Мария Арлетта Бальзан 
  — Роса Исела Фуэнтес Чавес
  — Филиппа Линн Бизли
  — Люсиана Семан Ада (Universe 87)
  — Хеге Элизабет Расмуссен
  — Амарилис Аурелия Сандоваль
  — Росарио Эльса Легия Нугент
  — Мария Лурдес Дисон Энрикес
  — Эва Моника Новосадко (3rd RU World 87; 1st RU Europe 88)
  — Сузана Паула Нету да Силва Нунеш
  — Лаури Тамара Симпсон Ривера (4th RU Universe 87)
  — Марджори Ай Линг Тан
  — Ана Гарсия Бонилья
  — Натали Амиет
  — Прапафан Бамрубнгтай
  — Мина Байзан
  — Пола Джин Морринсон
  — Бегонья Виктория Гарсия Варас
  — Месатева Тузолана

См. также 
 Мисс Мира 1987
 Мисс Вселенная 1987

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1986

Мисс интернешнл
События 13 сентября
Сентябрь 1987 года
1987 год в Японии
История Токио